Sezon 2009/2010 Pucharu Świata w lotach narciarskich rozpoczął się 9 stycznia 2010 na skoczni Kulm w austriackim Tauplitz, a zakończył 31 stycznia 2010 na skoczni Heini-Klopfer-Skiflugschanze w niemieckim Oberstdorfie. Była to część Pucharu Świata w skokach narciarskich 2009/2010.

Klasyfikacja generalna 

Wyniki Pucharu Świata w lotach narciarskich